

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 10 podstawowych 
 Sewerynów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców 
 Sewerynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Sewerynów – kolonia wsi Borowa w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Sewerynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn 
 Sewerynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Sewerynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów 
 Sewerynów - przysiółek wsi Lucjanów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Sewerynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Huszlew 
 Sewerynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory 
 Sewerynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk 
 Sewerynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Sewerynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica

Inne 
 Sewerynów – nazwa ulicy w Warszawie
 Sewerynów – dawna część miasta Mińsk Mazowiecki

Zobacz też  
 Sewerynowo, Sewerynówka